Kazeta ima više značenja:
 Kazeta (Asti)
 Kazeta (Bolonja)
 Kazeta (Groseto)
 Kazeta (Masa-Karara)
 Kazeta (Parma)
 Kazeta (Pjačenca)
 Kazeta (Sijena)
 Kazeta (Trento)
 Kazeta (Verona)